Csente, régi magyar női keresztnév
 Magyarország
 Csente-ér, Hajdú-Bihar megyében
 Románia
 Köröscsente (románul Cintei), település Arad megyében
 Szlovákia
 Csente puszta, Vajka része
 Szlovénia
 Csente (1974-ig Csentevölgy, szlovénül Čentiba), település a Muravidéken